Linje Lusta  kan avse:

 Linje Lusta (pjäs) – en pjäs från 1947 av Tennessee Williams  (originaltitel: A Streetcar Named Desire)
 Linje Lusta (film, 1951) – regisserad av Elia Kazan med Marlon Brando och Vivien Leigh (originaltitel: A Streetcar Named Desire) 
 Linje Lusta (film, 1981) – regisserad av Bo Widerberg med Börje Ahlstedt och Bibi Andersson
 Linje Lusta (film, 1984) – med Ann-Margret och Treat Williams (originaltitel: A Streetcar Named Desire)

Se även
 A Streetcar Named Marge – ett avsnitt i The Simpsons